James Arlidge (1979-), joueur de rugby à XV international japonais d'origine néo-zélandaise,
 M. J. Arlidge (1974-), écrivain, scénariste et producteur anglais.

Patronyme anglais